Ганичи — название населённых пунктов:

Россия 
 Ганичи — деревня в Верещагинском районе Пермского края.

Украина 
 Ганичи — село в Тячевском районе Закарпатской области.